Вдовы:
 «Вдовы» — советский художественный фильм 1976 года.
 «Вдовы» — американо-британский фильм в жанре криминальной драмы.